Claude Drouas de Boussey (1712-1773), ecclésiastique, avant-dernier prince-évêque de Toul.
 Jacques Marie Charles de Drouas de Boussey (1748-1829), général français de la révolution et de l’Empire.
 Bernard-Hector Drouas de Boussey, abbé commendataire de l'abbaye Saint-Rigaud et vicaire général du diocèse d'Autun
 Colonel de Drouas, personnage de fiction dans Nimbus, Chef d'escadrille, inspiré du baron de Drouas (1884-1964), officier de l'Armée de l'Air ayant commandé la base aérienne de Dijon.